

Sigle
 Nuclear magnetic resonance – cioè il fenomeno fisico di risonanza magnetica nucleare
 Metodi analitici basati sul fenomeno della risonanza magnetica nucleare, come la spettroscopia di risonanza magnetica nucleare e l'imaging a risonanza magnetica
 Net migration rate – cioè il saldo migratorio (la differenza fra immigrati ed emigrati in dati periodi e aree geografiche)
 Non-monotonic logic – cioè logica non monotona, ovvero un tipo di ragionamento logico in cui le relazioni logiche non seguono la funzione monotona. Le ipotesi di ogni fatto derivato da questa logica non possono essere liberamente estese con assunzioni addizionali.
 Nielsen Media Research – società americana specializzata in rilevazioni statistiche di audience e mass media in generale
NMR di proteine – Spettroscopia a risonanza magnetica nucleare di proteine
NMR – Nuovo movimento religioso

Codici
NMR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nappa Merry / Nappa Merrie, Australia